Claude Le Baube (1919-2007), peintre et illustrateur français ;
 Guy Le Baube (né en 1944), photographe de mode français ;
 Victor Le Baube (1859-1933), peintre et sculpteur sur bois français ;